zra – codice ISO 639-3 della lingua kara (korea)